

Geografia 
Stati Uniti d'America
Gilpin – città della Pennsylvania
Contea di Gilpin – contea del Colorado

Persone
Betty Gilpin (1986) – attrice statunitense, figlia di Jack
Drew Gilpin Faust (1947) – storica statunitense
Henry Gilpin (1801-1860) – politico statunitense
Jack Gilpin (1951) – attore statunitense
John Gilpin (1930-1983) – ballerino, attore e direttore artistico britannico
Peri Gilpin (1961) – attrice statunitense
Robert Gilpin (1930) – politologo ed economista statunitense
Sawrey Gilpin (1733-1807) – pittore inglese

Pagine correlate 
William Gilpin